Anna av Schweidnitz (; ; ), född omkring 1339 i Świdnica i hertigdömet Schweidnitz-Jauer, död 11 juli 1362 i Prag i Böhmen, var en tysk-romersk kejsarinna och böhmiskt drottning genom giftermålet med kejsar Karl IV år 1353.

Biografi 

Som dotter till den polska hertigen Henrik II och hans fru Katarina av Ungern, blev hon faderlös vid fyra års ålder och uppfostrades av sin mor vid det ungerska hovet i Visegrád. Hon förlovades vid elva års ålder med Karl IV:s nyfödde son och tronföljare Wencel, men när denne och hans mor avled, arrangerades ett giftermål med Karl själv. Äktenskapet arrangerades för att inlemma Annas arvsrätt till Böhmens grannländer i dess kungafamilj. Vigseln ägde rum 27 maj 1353; hon kröntes till Böhmens och Tysklands drottning den 28 juli i Prag respektive 9 februari 1354 i Aachen samt till tysk-romersk kejsarinna den 5 april 1355 i Rom. Hon avled senare barnsängen i juli 1362 och genom henne inlemmades hertigdömena Schweidnitz och Jauer i Böhmen efter hennes barnlöse farbrors död.

Anfäder

Referenser

Externa länkar 

 Biografi på Genealogie Mittelalter

Böhmens drottningar
Tysk-romerska kejsarinnor
Avlidna 1362
Kvinnor
Personer i Tyskland under 1300-talet
Personer från Schweidnitz
Personer i Böhmen under 1300-talet